John Owen  – calciatore inglese
John Owen  – scacchista inglese
John Owen  – predicatore e teologo inglese